Atsiz bzw. Atsız ist ein türkischer Vor- und Nachname. Bekannte Träger sind:

 Atsiz ibn Uwak, ein türkischer Heerführer, welcher in den 1070er Jahren über Syrien/Palästina herrschte
 Ala ad-Din Atsiz (reg. 1127/28–1156), ein Choresm-Schah aus der Dynastie der Anuschteginiden
 Ala ad-Din Atsiz ibn Husain (reg. 1213–1214), ein Herrscher aus der Dynastie der Ghuriden 

 Nihal Atsız (1905–1975), türkischer Autor, Rassist und Vordenker der ülkücü-Bewegung in der Türkei
 Yağmur Atsız (* 1939), türkischer Journalist, Kolumnist, Essayist und Dichter

Siehe auch:
 Aziz